Schardt tragen als Familienname:

 die thüringisch-sächsische Adelsfamilie von Schardt, siehe Schardt (Adelsgeschlecht)
 Ernst Carl Constantin von Schardt (1744–1833), deutscher Beamter und Illuminat
 Alice Schardt-Roßmann, deutsche Unternehmerin

 Arlie Schardt (1895–1980), US-amerikanischer Leichtathlet
 Dietrich Schardt († 1636), sächsischer Rittergutsbesitzer und Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
 Hans Schardt (1858–1931), Schweizer Geologe
 Hedwig Schardt (1924–2004), deutsche Politikerin (SPD)
 Hermann Schardt (1912–1984), deutscher Künstler (Lithographie) und Hochschuldirektor
 Johan Gregor van der Schardt (um 1530/1531–nach 1581), niederländischer Bildhauer
 Marion Schardt-Sauer (* 1970), deutsche Politikerin (FDP)
 Richard Schardt (1930–2015), deutscher Bauingenieur
 Rudolf Schardt (1927–2019), deutscher Politiker (SPD)
 Sophie von Schardt (1755–1819), Mitglied der Weimarer Hofgesellschaft zu Goethes Zeit

Siehe auch:
 Palais Schardt
 Schardt Verlag
 Schard
 Schart